Поммере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Поммере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор